Ольга Лаюк - українська гандболістка
 Мирослав Лаюк (*31 липня 1990, Прикарпаття) - український поет, прозаїк, драматург, есеїст.